Troiza (russisch Троица) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Udomlja, bis 1904 Troiza, Stadt in der Oblast Twer
 Troiza (Juchnow), Dorf im Rajon Juchnow, Oblast Kaluga
 Troiza (Schukow), Dorf im Rajon Schukow, Oblast Kaluga
 Troiza (Belaja Choluniza), Dorf im Rajon Belaja Choluniza, Oblast Kirow
 Troiza (Podossinowez), Dorf im Rajon Podossinowez, Oblast Kirow
 Troiza (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Troiza (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod

Siehe auch:
 Troika (Begriffsklärung)